Frederik Lange er navnet på flere personer:

 Frederik Lange (skolemand) (1798-1862) – dansk skolemand og titulær professor (Frederik Olaus Lange)
 Fritz Lange (1842-1907) – dansk sindssygelæge (Frederik Lange)
 Frederik Lange (maler) (1871-1941) – dansk maler